El término hermética puede referirse:

 al hermetismo, un conjunto de creencias filosóficas y religiosas basadas en Hermes Trismegisto;
 a los Hermética (textos), una colección de escritos atribuidos a Hermes Trismesgisto;
 al hermetismo (literatura), un movimiento poético de la literatura italiana de la primera mitad del siglo XX;
 a Hermética (banda), una banda argentina de thrash metal;
 a Hermética (álbum), el álbum debut de la banda del mismo nombre.

Véase también